l'acronyme du laboratoire Parole et langage
 l’abréviation de la lipoprotéine lipase
 l'abréviation de la League of Legends Pro League, championnat national chinois de League of Legends.